Les championnats d'Europe d'escrime 2022, trente-cinquième édition des championnats d'Europe d'escrime, ont lieu du 17 au 22 juin 2022 à Antalya, en Turquie. La ville reçoit ces championnats pour la première fois.

Nations participantes

Médaillés

Épée

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Fleuret

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Sabre

Messieurs

Individuel

Par équipes

Dames

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2021-2022

Lien externe 

 Résultats de la compétition sur le site FencingTime.com 

20
Escrime
Europe
Sport en Turquie en 2022
Escrime 2022
Escrime en Turquie
Sport en juin 2022